Yen-ch’eng Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yancheng Qu, härad, Henan, 
 Yancheng Shi, prefektur, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar